Edmund Krause – powstaniec wielkopolski, podporucznik (zm. 1919)
 Edmund Krause – duchowny katolicki (zm. 1943)